|-
| 125401 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125402 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125403 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125404 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125405 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125406 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125407 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125408 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125409 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125410 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125411 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125412 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125413 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125414 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125415 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125416 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125417 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125418 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125419 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125420 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125421 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125422 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125423 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125424 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125425 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125426 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125427 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125428 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125429 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125430 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125431 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125432 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125433 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125434 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125435 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125436 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125437 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125438 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125439 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125440 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125441 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125442 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125443 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125444 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125445 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125446 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125447 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 125448 - ||  || 13 noiembrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 125449 - ||  || 11 noiembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 125450 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125451 - ||  || 14 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125452 - || 2001 WK || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125453 - || 2001 WR || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125454 - || 2001 WW || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125455 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125456 - ||  || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125457 - ||  || 17 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 125458 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125459 - ||  || 20 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 125460 - ||  || 22 noiembrie 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 125461 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125462 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125463 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125464 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125465 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125466 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125467 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125468 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125469 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125470 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125471 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125472 - ||  || 21 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125473 Keisaku ||  || 20 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 125474 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125475 - ||  || 18 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125476 Frangarcia ||  || 27 noiembrie 2001 ||  || 
|-
| 125477 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125478 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125479 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125480 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125481 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125482 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125483 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125484 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125485 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125486 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 125487 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125488 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125489 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125490 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125491 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125492 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125493 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125494 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125495 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125496 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125497 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125498 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125499 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 125500 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-